Дюфу́р () — французская фамилия, а также топоним. Известные носители:

Персоналии 
 Дюфур, Гийом-Анри (1787—1875) — швейцарский генерал, инженер-мостостроитель, топограф.
 Дюфур, Жан-Жак (в США — Джон Джеймс; 1763—1827) — уроженец Швейцарии, один из пионеров виноделия в США.
 Дюфур, Жан Мари Леон (1780—1865) — французский энтомолог.
 Дюфур, Мари-Франс (1949—1990) — французская певица
 Дюфур, Сильвен (род. 1982) — французский сноубордист.
 Дюфур, Тома (род. 1973) — французский кёрлингист.
 Дюфур, Франсуа Бертран (1765—1832) — французский военный деятель.
 Дюфур, Франсуа Мари (1769—1815) — французский военный деятель.

Топоним 
 Дюфур — пик в Пеннинских Альпах.